Ниже представлен список гражданских аэродромов, аэродромов государственной авиации и взлётно-посадочных площадок Литвы.

Список

Изображения

См. также

Примечания 

Списки аэропортов по странам
Аэропорты Литвы
Списки зданий и сооружений Литвы